Paulo Henrique Dias da Cruz (Belo Horizonte, 13 de maio de 1988), conhecido por Paulo Dias ou Paulinho Dias, é um futebolista brasileiro que joga como volante. Atualmente joga  pelo Joinville.

Carreira

Cruzeiro 
Paulinho Dias começou sua carreira nas categorias de base do , onde chegou em 1999. Destaque em todas as categorias de base, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007, marcando inclusive o gol do título, em disputa de pênaltis contra o  na decisão. No mesmo ano em que foi integrado aos profissionais do clube e estreou como profissional. Pelos profissionais do Cruzeiro, Dias disputou o Campeonato Mineiro de 2007, e atuou em seis partidas do Brasileirão de 2007. Em janeiro de 2008, foi sondado pelo , onde a diretoria do Tigre do Vale do Aço iniciou conversas com o então empresário de Paulinho Dias, Roberto Tibúrcio.

Ipatinga 
O  anunciou em 26 de junho de 2008, Paulinho Dias como novo reforço para o restante do Campeonato Brasileiro daquele ano, o volante] chegou à equipe emprestado pelo Cruzeiro.

Marília 
Após o fim do contrato com o Cruzeiro, acertou com o  em 2009. Pelo Marília, entre Campeonato Paulista e Série D, Paulinho disputou apenas 10 partidas e não marcou gols.

Joinville 
Ainda em 2009, Paulinho Dias foi contratado pelo , onde ficou até o fim de 2010. Sua passagem pelo clube catarinense foi apagada e sem brilho.

Guaratinguetá 
Para a temporada 2011, ele foi contratado pelo  para a disputa da Série B.

Veranópolis 
Foi contratado pelo  em 27 de janeiro de 2012 para a disputa do Gauchão. Paulinho Dias chegava para disputar posição com Marcos Rogério, sendo a primeira vez que jogara em um clube gaúcho. Se destacou no Campeonato Gaúcho, despertando o interesse de outras equipes.

Chapecoense 
Em meados de 2012, Paulinho Dias foi anunciado como reforço da . Já em 2013, se destacou e foi um dos pilares da Chapecoense na conquista do acesso do clube catarinense para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Atlético Paranaense 
Em 3 de janeiro de 2014, o  anunciou a contratação de Paulinho Dias.

Bahia
Em setembro de 2015 foi emprestado ao Esporte Clube Bahia até o final do ano.

Joinville 
Em 18 de maio de 2016 foi emprestado ao Joinville Esporte Clube até o final do ano.

Títulos 
 Cruzeiro
Copa São Paulo de Futebol Júnior: 2007

Ligações externas 
 
 

Nascidos em 1988
Naturais de Belo Horizonte
Futebolistas de Minas Gerais
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Futebolistas do Ipatinga Futebol Clube
Futebolistas do Marília Atlético Clube
Futebolistas do Joinville Esporte Clube
Futebolistas do Guaratinguetá Futebol
Futebolistas do Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural
Futebolistas da Associação Chapecoense de Futebol
Futebolistas do Club Athletico Paranaense
Futebolistas do Esporte Clube Bahia